Биньтхуан () — вьетнамский топоним:
 Биньтхуан — провинция на юго-востоке Вьетнама.
 Биньтхуан — община в уезде Вантян, провинция Йенбай.